Мангер — фамилия. Известные носители:
 Мангер, Ицик (1901—1969) — еврейский поэт, писавший на идишe.
 Мангер, Чарльз (род. 1924) — американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор.